Ushuaïa est la capitale de la Terre de Feu, Argentine, un archipel qui se situe à l'extrême-sud du continent sud-américain.

Le nom Ushuaïa peut également désigner :
 deux émissions de télévision créées par Nicolas Hulot
 Ushuaïa, le magazine de l'extrême (1987-1996)
 Ushuaïa Nature (depuis 1998)
 Ushuaïa, une marque déposée du groupe TF1 (depuis 2005) et déclinée sous la forme d'une trentaine de produits (exemple : gel douche Ushuaïa).
 Ushuaïa TV, une chaîne de télévision du groupe TF1 (qui a débuté le ) 
 la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l'homme (créée fin 1990 sous le nom Fondation Ushuaïa)
 Ushuaïa, un jeu de société
 Ushuaia, œuvre du dramaturge espagnol Alberto Conejero parue en France en 2016 
 Ushuaïa, le jeu : À la poursuite des biotrafiquants, un jeu vidéo
 Ushuaïa, la Nature et les Hommes, un magazine bimestriel édité par la société Européenne de Publications
 La Déclaration d'Ushuaïa, texte adopté en  par le parlement d'Argentine au sujet des Malouines.
 L'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, communément appelé « l'Ushuaïa », un hôtel sur l'ile d'Ibiza.

Voir aussi 
Ushoahia
Uschuya